Anthologiefilm bezeichnet:
 einen Film als Sammlung von Kurzfilmen mit gemeinsamen Thema, siehe auch Episodenfilm
 ein Film als Montage von bestehendem Material, siehe Kompilationsfilm